Премия «Золотая малина» за худшую режиссуру (). Вручается ежегодно, начиная с первой церемонии в 1981 году.

Список лауреатов и номинантов

1981—1990

1991—2000

2001—2010

2011—2020

2021—н.в.

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов на официальном сайте премии «Золотая малина»: 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
 Список лауреатов и номинантов на сайте IMDb: 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018, 2019, 2020.

Номинации кинопремии «Золотая малина»
Премии за режиссуру